La Trinité (Alpi Marittime) – comune francese
 La Trinité (Eure) – comune francese
 La Trinité (Manica) – comune francese
 La Trinité (Martinica) – comune francese
 La Trinité (Savoia) – comune francese
 Forma abbreviata non ufficiale usata colloquialmentre a livello locale per indicare il comune valdostano di Gressoney-La-Trinité